Сорита-де-ла-Фронтера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 32,13 км². Население — 229 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается святой Мигель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Web de Zorita de la Frontera 

Муниципалитеты Саламанки